Lucas die Spinne (seltener auch Die Spinne Lucas aufgrund der automatischen Übersetzung durch YouTube, Originaltitel Lucas the Spider) ist ein fiktiver, 3D-animierter Charakter, der vom Animator Joshua Slice erfunden wurde. Er ist die Hauptfigur der gleichnamigen YouTube-Serie, die seit 2017 produziert und veröffentlicht wird. Lucas die Spinne wurde nach dem Neffen von Slice benannt, dieser leiht ihr von Anfang an die Stimme. Das Aussehen von Lucas basiert auf einer Springspinne.

Seinen ersten Auftritt hatte Lucas in einem 20 Sekunden langen Video, das am 6. November 2017 auf YouTube hochgeladen wurde und sich innerhalb kurzer Zeit in den sozialen Netzwerken ausbreitete. Aufgrund des großen Erfolgs wurden seitdem regelmäßig weitere Episoden produziert, die bisher letzte Folge wurde am 20. Dezember 2019 hochgeladen (Stand Januar 2021). In den 20- bis 80-sekündigen Folgen erkundet Lucas seine Umwelt. In vielen neueren Folgen wird er von seinem Freund, einer Stubenfliege, begleitet. In einigen Folgen beweist Lucas außerdem an einer selbstgebastelten Harfe sein musisches Talent.

Im Jahr 2018 erwarb die Firma Fresh TV die Produktionsrechte an Lucas die Spinne. Lucas die Spinne war am Ende desselben Jahres im YouTube Rewind 2018 zu sehen. Im Februar 2020 wurde bekannt, dass die Fernsehsender Cartoon Network und Boomerang die weltweiten Ausstrahlungsrechte an Lucas the Spider erworben haben und eine 78-teilige Animationsserie mit siebenminütigen Episoden geplant ist. Der YouTube-Kanal pausiert aktuell aufgrund der Arbeiten an der Fernsehserie, wie Joshua Slice im April 2020 auf Instagram bekanntgab. Slice kündigte aber im Februar 2021 neue YouTube-Videos sowie den Start der Animationsserie für das laufende Jahr an. Die Serie soll sowohl auf Cartoon Network ausgestrahlt werden als auch auf der Streamingplattform HBO Max verfügbar sein.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Fiktives Tier
Webserie
YouTube-Serie
Animationsserie